Гу́зев — фамилия; имеет женскую форму Гузева.
 Гузев, Виктор Григорьевич (1939—2021) — советский лингвист и тюрколог.
 Гузев, Виктор Степанович (1932—1999) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР.
 Гузев, Михаил Александрович (род. 1962) — российский учёный-механик.
 Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич (род. 1949) — советский и российский актёр и кинорежиссёр, Народный артист Российской Федерации; первоначальная фамилия — Гузев.

См. также 
 Гузева